Immortal kan syfta på:

 Immortal – ett norskt black metal-band
 Immortal Technique – en amerikansk hiphopartist
 Immortal Souls – ett finländskt black metal-band
 Immortal (Pyramaze) – ett album av det danska metal-bandet Pyramaze
 Immortal (sång) – en låt av den finländska rockgruppen The Rasmus
 Immortal Records – ett amerikanskt skivbolag